Nova FM (São Luís) 
 NovaBrasil FM — rede brasileira
 NovaBrasil FM São Paulo — antiga Nova FM
 NovaBrasil FM Campinas — antiga Nova FM
 Mix FM Arapiraca — em Alagoas, antiga Nova FM
 Nova FM (Bebedouro)

Ver também 
 

Nova FM